Сеоца могу бити:

 Сеоца, мања села

или:

 Сеоца (Андријевица), насеље у општини Андријевица, Црна Гора
 Сеоца (Бар), насеље у општини Бар, Црна Гора
 Сеоца (Подгорица), насеље у општини Подгорица, Црна Гора
 Сеоца (Ново Горажде), насеље у општини Ново Горажде, Република Српска, БиХ
 Сеоца (Омиш), насеље града Омиша, Хрватска

Види још
 Сеоце
 Селца
 Селце